František Janda ist der Name folgender Personen:

* František Janda (Architekt) (1886–1956), tschechischer Architekt 
 František Janda (Ringer) (1910–1986), tschechoslowakischer Ringer
 František Janda (Sportfunktionär) (1967–2015), tschechischer Filmemacher und Sportfunktionär 
 František Janda-Suk (1878–1955), tschechischer Leichtathlet